Denna artikel handlar om kurfursten. För den medeltida lantgreven med samma namn och nummer, se Vilhelm II, lantgreve av Hessen.

Vilhelm II av Hessen-Kassel, född 28 juli 1777 i Hanau, död 20 november 1847 i Frankfurt am Main, var en tysk furste, son till kurfurst Vilhelm I av Hessen och Karoline av Danmark. 

Han var kurfurste av Hessen-Kassel från 1821. Vilhelm förde en reaktionär politik och tog sonen Fredrik Vilhelm som medregent från 1830, efter folklig kritik. 

Vilhelm gifte sig 1:o i Berlin 1797 med Augusta av Preussen (1780–1841), dotter till Fredrik Vilhelm II av Preussen. Makarna separerade, efter många konflikter, efter sista barnets födelse 1806.

Vilhelm gifte sig 2:o 1841 (morganatiskt) med Emilie Ortlöpp (grevinna av Reichenbach-Lessonitz) (1791–1843), gift 3:e gången 1843 (morganatiskt) med Caroline von Berlepsch (grevinna von Bergen) (1820–1877). Kurfurst Vilhelm med familj residerade bland annat på slotten Philippsruhe vid Hanau och på Wilhelmshöhe utanför Kassel.

Barn
I 1:a äktenskapet:
 Wilhelm Fredrik Karl (1798–1802)
 Karoline Fredrika Wilhelmina (1799–1854)
 Luise Fredrika (1801–1803) 
 Fredrik Vilhelm I av Hessen-Kassel (1802–1875) 
 Marie Fredrika Wilhelmina (1804–1888), gift med Bernhard II av Sachsen-Meiningen
 Fredrik Wilhelm (f. och d. 1806)

I 2:a äktenskapet (legitimerade 1841 med efternamnet greve/grevinna Reichenbach-Lessonitz):
 Luise Wilhelmina Emilie (1813–1883) 
 Julius Wilhelm (1815–1822) 
 Amalie Wilhelmina (1816–1858)
 Gustaf Karl (1818–1861) 
 Emilie (1820–1891) 
 Fredrika (1821–1898)
 Wilhelm (1824–1866) 
 Helene (1825–1898)

Referenser

Denna artikel är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia 

Huset Hessen-Kassel
Kurfurstar av Hessen
Födda 1777
Avlidna 1847
Män